SC2000 (Sprengbombe Cylindrisch 2000 — Фугасная Бомба Цилиндрическая 2000 кг) — германская авиационная фугасная бомба периода Второй Мировой Войны.

ТТХ 
 Тип: Фугасная авиационная бомба
 Общая длина: 3467 мм
 Длина корпуса: 2692 мм
 Диаметр корпуса: 660 мм
 Толщина стенок: 13 мм
 Длина стабилизатора: 1137 мм
 Размах оперения: 622 мм
 Заряд: 40/60 Аммотол
 Вес заряда: 975 кг
 Общий вес: 1,950 кг
 Соотношение заряд/вес: 50 %
 Маркировка: Корпус черный. Надписи белым цветом. Желтая полоса на стабилизаторе.

Подвеска 
Горизонтальная. Тяга H-типа, или цапфы. Цапфы вворачиваются по бокам бомбы, под 90° от несущей тяги.

Литература 

Army Technical Manual TM 9-1985-2 German Explosive Ordnance (Bombs, Fuzes, Rockets, Land Mines, Grenades And Igniters)

См. также 
SC1000

Ссылки 

Авиабомбы Второй мировой войны